The Two Sons – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Two Sons – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)